Залши може бити:

 Залши (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република
 Залши (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република